Toponímia:
 Guadalajara (Mèxic), capital de l'estat de Jalisco 
 Guadalajara (Castella - la Manxa), ciutat de Castella-La Manxa i capital de la província homònima
 Província de Guadalajara, província espanyola
 Organitzacions:
 Club Deportivo Guadalajara, equip de futbol mexicà
 Club Deportivo Guadalajara (Espanya), equip de futbol espanyol
 Història: Batalla de Guadalajara (8 de març – 23 de març de 1937), enfrontament de la Guerra Civil Espanyola 
 Literatura: Guadalajara (llibre), obra de Quim Monzó publicada el 1996